Fujiko est un prénom féminin :
 Fujiko (née Reiko Matsuo en 1980), actrice japonaise.
 Fujiko Kano (née en 1972), actrice japonaise.
 Fujiko Takimoto (née en 1967), actrice japonaise.